Рибарроха-дель-Турия (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Турия. Занимает площадь 57,5 км². Население — 20755 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pagina web de Coalicion Valenciana de Ribarroja
 Ayuntamiento de Ribarroja del Turia
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии